Машталеры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Машталеры — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Машталеры — деревня в Мостовском районе Гродненской области.